Александр Пейкер:
 Пейкер, Александр Александрович (1804—1861) — тайный советник, директор Канцелярии Капитула орденов; сын А. Э. Пейкера.
 Пейкер, Александр Иванович — выпускник Царскосельского лицея (1829), полковник.
 Пейкер, Александр Эммануилович (1776—1834) — российский генерал-лейтенант.